Ponte Nuovo est un toponyme assez fréquent correspondant entre autres à :

des ponts 
 Ponte Nuovo, pont d'Ascoli Piceno.
 Ponte Nuovo, pont de Ragusa, aussi appelé Ponte Pennavaria.
 Ponte Nuovo, pont de Syracuse, aussi appelé Ponte Umberto I.
 Ponte Nuovo, pont de Vérone, dont le nom complet est Ponte Nuovo del Popolo.
 Ponte Nuovo, sur l'Arno, entre Lastra a Signa et Signa.

voir aussi 
 Ponte Novo à Venise

des localités 
 Ponte Nuovo, hameau de Deruta
 Ponte Nuovo, hameau de Magenta
 Pontenuovo, hameau de Pistoia
 Ponte Nuovo, quartier de Ravenne

voir aussi 
 Ponte-Novu, hameau de Castello-di-Rostino (Haute-Corse), lieu de la bataille de Ponte Novu en 1769